Stekel ist der Familienname folgender Personen:

 Eric-Paul Stekel (1898–1978), österreichisch-französischer Musiker, Dirigent und Komponist
 Wilhelm Stekel (1868–1940), österreichischer Arzt und Psychoanalytiker